Der Grand Prix 1990 war ein Snooker-Turnier der Saison 1990/91, das vom 8. bis 21. Oktober 1990 im Hexagon Theatre von Reading stattfand. Es war der siebte Grand Prix in der südostenglischen Stadt.

Nach zwei Turniersiegen in Folge schied Titelverteidiger Steve Davis diesmal schon in Runde 1 aus. Sein Bezwinger Nigel Bond schaffte es bis ins Finale, gegen Stephen Hendry hatte er aber keine Chance. Der Weltmeister und Weltranglistenerste gewann mit 10:5 und nach 1987 holte er sich seinen zweiten Grand-Prix-Titel.

Finalrunde 
Anders als in den Vorjahren traten nur noch 64 Spieler zum Hauptturnier in Reading an. Bereits im Monat zuvor hatten die ersten beiden Runden stattgefunden, in der die Spieler von Platz 33 bis 128 der Weltrangliste um die 32 freien Plätze im Hauptturnier spielten. Die Top 32 der Welt waren für Reading gesetzt, ihnen wurden die 32 Qualifizierten zugelost.

kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikation fand einen Monat vor dem Hauptturnier vom 2. bis 11. September in zwei Runden statt. Die Spieler von Platz 65 bis 128 der Weltrangliste traten in Runde 1 gegeneinander an, die Spieler von Platz 33 bis 64 waren für Runde 2 gesetzt und trafen dort auf die Sieger. Es blieben 32 Spieler übrig, die dann in Reading auf die Top 32 der Rangliste trafen.

Quellen 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Reading